HPG est un sigle qui peut désigner :

 Hervé-Pierre Gustave, un acteur, réalisateur et producteur français de films pornographiques ;
 HPG Prod, la société de ce dernier ;
 Hêzên Parastina Gel (en français, Forces de défense du peuple), la branche armée du Parti des travailleurs du Kurdistan.